Happy Howlidays (nota anche col titolo Monster High: Happy Howlidays) è una webserie statunitense di genere fantasy in onda sul canale YouTube Monster High dal 19 gennaio al 9 febbraio 2018. È il seguito della webserie The Adventures of the Ghoul Squad. La serie è andata in onda su YouTube, ed ha riscosso un grandissimo successo.

Episodi

Note

Collegamenti esterni